Castejón del Puente kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castejón del Puente (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Castejón del Puente (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar